Хара има више значења:
 Хара
 Хара (Вашингтон)
 Хара (Оклахома)